Župnija Sv. Lenart nad Laškim je rimskokatoliška teritorialna župnija Dekanije Laško Škofije Celje.

Do 7. aprila 2006, ko je bila ustanovljena Škofija Celje, je bila župnija del Savskega naddekanata Škofije Maribor.

Cerkev

Glej tudi 

 Seznam rimskokatoliških župnij v Sloveniji

Zunanje povezave 

 Skofija-celje.si 
 Družina.si

Sv. Lenart nad Laškim
Dekanija Laško
Vrh nad Laškim